Knull kan syfta på:
Samlag
Knull - fiktiv karaktär i förlaget Marvel Comics äventyr om Spiderman